Gianluca Guidi ist der Name von:

* Gianluca Guidi (Schauspieler) (* 1967), italienischer Schauspieler
 Gianluca Guidi (Rugbyspieler) (* 1968), italienischer Rugby-Union-Spieler